Cappuccio bezeichnet:
 Cappuccio (Kopfbedeckung), eine mittelalterliche italienische Kopfbedeckung
 Nerello Cappuccio, eine Rebsorte

Cappuccio ist der Familienname folgender Personen:
 Eugenio Cappuccio (* 1961), italienischer Filmschaffender
 Ruggero Cappuccio (* 1964), italienischer Dramatiker und Theaterregisseur